Kner ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Kner (1911–2003), deutscher römisch-katholischer Theologe und geistlicher Schriftsteller
 Hermann Kner (1888–1957), österreichischer Schauspieler bei Bühne, Film und Fernsehen
 Rudolf Kner (1810–1869), österreichischer Zoologe, Paläontologe und Ichthyologe